Сагындыков — фамилия, распространённая у тюркских народов. Происходит от мужского имени Сагындык.

Известные представители 
 Сагындыков, Адильхан Сырлыбаевич (род. 1979) — казахстанский тхэквондист, призёр чемпионата мира 2009 года.
 Сагындыков, Асет — казахстанский самбист.
 Сагындыков, Каныбек Колкаманович (род. 1983) — казахстанский бильярдист.
 Сагындыков, Медет (род. 1994) — казахстанский самбист.
 Сагындыков, Серик Канатбекулы (род. 1984) — казахстанский футболист.